Арістотель — давньогрецький вчений-енциклопедист, філософ і логік, засновник класичної (формальної) логіки.
 Арістотель Мітіленський — давньогрецький філософ II сторіччя до н. е.
 Арістотель — давньогрецький політик родом із Спарти.
 Арістотель Фіораванті — італійський архітектор і військовий інженер 15 століття.
 Арістотель (кратер) — ударний кратер на видимій стороні Місяця в районі південного кордону моря Холода.
 Категорії (Арістотель).